Jaskinia Mała w Dolinie Chochołowskiej
 Jaskinia Mała w Mułowej
 Jaskinia Mała Zaruskiego
 Jaskinia Mała pod Zamkiem
 Jaskinia Mała na Wrzosach
 Jaskinia Mała na Wyżynie Wieluńskiej
 Jaskinia Mała w Żytniej Skale